Churchillfloden eller Churchill River kan avse:

Geografi

Kanada 

 Churchillfloden (Atlanten) – en flod i Labrador och mynnar i Atlanten via Melvillesjön 
 Churchillfloden (Hudson Bay) – en flod i Saskatchewan och Manitoba och mynnar i Hudson Bay

Se även
 Little Churchill River

Robotskapade Kanadaförgreningar